

Antiquité 
Nysa, le lieu où Dionysos aurait été élevé dans la mythologie grecque
 Nysa, princesse séleucide et fille d'Antiochos le Jeune
Nysa, une ancienne ville d'Anatolie
Nysa ou Scythopolis, le nom antique de Beït Shéan, en Israël

Nysa, une ville de Pologne, et la gmina dont elle est le siège
la Nysa Kłodzka, une rivière de Pologne
la Nysa Szalona, une rivière de Pologne
la Nysa Łużycka, le nom polonais de la Neisse
le ZSD Nysa, véhicule utilitaire polonais

Autre 
(44) Nysa, un astéroïde